Het WTA-tennistoernooi van Montevideo (officieel Montevideo Open) van 2021 vond plaats van 15 tot en met 21 november 2021 in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Braziliaanse Beatriz Haddad Maia strandde al in de eerste ronde.

Het vijfde reekshoofd, Française Diane Parry, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Panna Udvardy (Hongarije) in twee sets. Parry wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arianne Hartono bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze won het toer­nooi. In de op zaterdag 20 november gespeelde finale ver­sloegen zij het ongeplaatste koppel Carolina Alves en Marina Bassols Ribera in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel, in een periode van elf weken. Noch de Roemeense Bara noch de Georgische Gorgodze had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

De Nederlandse Arianne Hartono speelde samen met Olivia Tjandramulia uit Australië, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Montevideo 2021
Montevideo